Военные конфликты, имевшие место между Королевство Польским (иногда с союзниками) и Тевтонским орденом:
 Польско-тевтонская война 1308—1309, в ходе которой произошёл Захват Данцига Тевтонским орденом.
 Польско-тевтонская война 1326—1332, завершившаяся Калишским миром.
 Польско-литовско-тевтонская война 1409—1411, также известная как Великая война (1409—1411), в ходе которой произошла Грюнвальдская битва. Окончена первым Торуньским миром.
 Польско-литовско-тевтонская война 1414, также известная как Голодная война.
 Польско-литовско-молдавско-тевтонская война 1422, также известная как Голубская война, которую завершил Мельнский мир.
 Польско-тевтонская война 1431—1435, завершившаяся Брест-Куявским миром.
 Польско-тевтонская война 1454—1466, также известная как Тринадцатилетняя война, завершившаяся вторым Торуньским миром.
 Польско-тевтонская война 1467—1479, также известная как Война священников.
 Польско-тевтонская война 1519—1521, официально завершившаяся Краковским миром (1525).